Голландська футбольна Ередивізі 2001—2002  — 46-ий чемпіонат Нідерландів з футболу. Чемпіоном став Аякс.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Утрехт взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як фіналіст Кубка Нідерландів 2001—2002.

Позначення:

Результати

Плей-оф за право грати в Ередивізі 2002-03

Група A

Позначення:

Результати

Група B

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Ередивізі на soccerway 
 Ередивізі на rsssf  

2001 у футболі
2002 у футболі
Чемпіонат Нідерландів з футболу
2001 у нідерландському спорті
2002 у нідерландському спорті